Волан — спортивний снаряд для гри в бадмінтон.
 Волан — оздоба для одягу, різновид рюшу.

Прізвище 
 Андрій Волан (1530—1610) — державний діяч Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.